Michihiro ist der Vorname folgender Personen:
 Michihiro Ikemizu (* 1943), japanischer Synchronsprecher
 Michihiro Morita (* 1970), japanischer Go-Spieler
 Michihiro Ogasawara (* 1973), japanischer Baseballspieler
 Michihiro Omigawa (* 1975), japanischer Kampfsportler
 Michihiro Ozawa (* 1932), japanischer Fußballspieler
 Michihiro Tsuruta (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Michihiro Yasuda (* 1987), japanischer Fußballspieler